Die IBSF U18-Snookerweltmeisterschaft 2022 war ein Snookerturnier, das vom 18. bis zum 22. August 2022 in der Sporthalle der Polytechnischen Universität Bukarest in der rumänischen Hauptstadt Bukarest zur Ermittlung des U18-Amateurweltmeisters dieser Billarddisziplin ausgetragen wurde. Sieger wurde der Waliser Liam Davies, der mit einem Finalsieg über Antoni Kowalski neuer U18-Weltmeister wurde. Kurz zuvor hatte er bereits die U16-Weltmeisterschaft gewonnen. Das höchste Break des Turnieres spielte der Bulgare Weljan Dimitrow, gleichzeitig war es auch das einzige Century Break.

Hintergrund 

Die Ausgabe 2022 war die erste U18-Weltmeisterschaft seit dem Jahrgang 2019, weitere Ausgaben hatten durch die COVID-19-Pandemie entfallen müssen. Die International Billiards & Snooker Federation (IBSF) als ausrichtender Verband hatte zwar Anfang 2022 für den Jahrgang 2021 einige Turniere nachgeholt, doch die U18-Weltmeisterschaft war nicht darunter. Kurz nach diesen nachträglichen Ausgaben begannen die Planungen für die IBSF-Weltmeisterschaften 2022, wobei auch ein U18-Turnier mit in die Planungen aufgenommen wurde. Als Austragungsort des Turnieres gab die IBSF die rumänische Hauptstadt Bukarest bekannt, womit der rumänische Nationalverband zum Co-Veranstalter wurde. Als Veranstaltungsort wählten die Organisatoren schließlich die Sporthalle der Polytechnischen Universität Bukarest aus. Da parallel auch die U16-Weltmeisterschaft und die U21-Version stattfanden, sprachen die Veranstalter zusammenfassend auch von den World Junior Snooker Championships 2022.

Modus 

Insgesamt nahmen 53 Spieler am Turnier teil. Alle Teilnehmer hatten sich bis zum 15. Juli 2022 für das Turnier einschreiben müssen und durften am 31. Dezember 2021 nicht älter als 18 Jahre alt gewesen sein. Eine Anmeldung für die parallele U16-Weltmeister galt im Normalfall auch für die U18-Meisterschaft. Jeder Nationalverband durfte insgesamt vier Spieler nominieren, Rumänien als Gastgeber sogar fünf Teilnehmer. Weitere Verschiebungen entstanden durch die Regelung für Anmeldungen zum U16-Turnier, sodass der indische Verband am Ende zum Beispiel gleich acht Spieler im Teilnehmerfeld hatte. Während der Anmeldephase griff noch der durch die World Confederation of Billiard Sports beschlossene Ausschluss von russischen und belarussischen Spielern als Sanktion gegen Russland und Belarus nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, der allerdings genau am 15. Juli aufgehoben wurde. Letztlich waren weder russische noch belarussische Spieler im Teilnehmerfeld, wenngleich sich die IBSF zu diesem Thema gleich gar nicht äußerte. Der ukrainische Verband entsandte trotz des russischen Überfalls auf das Land fünf Spieler zum Turnier, ähnlich wie Indien begünstigt durch die Anmelderegelungen. Für die aktive Teilnahme musste jeder Spieler eine Startgebühr von 70 US-Dollar entrichten. Diese wurden am Ende zu großen Anteilen in Preisgelder umgewandelt. Zusätzlich erhielten die ersten vier Plätze sowie der Spieler mit dem höchsten Break Medaillen und / oder Trophäen.

Das Turnier an sich begann mit einer Gruppenphase, in der die Spieler in eine Fünfer und zwölf Vierer-Gruppen einsortiert wurden. In jeder Gruppe spielte jeder Teilnehmer einmal gegen jeden seiner Konkurrenten. Am Ende wurde aus den Ergebnissen für jede Gruppe eine Abschlusstabelle errechnet, wobei sich jeweils die beiden besten Spieler für die nächste Runde qualifizierten. Mit den insgesamt 26 Spielern wurde für die anschließende Finalrunde eine Setzliste erstellt, wobei die Framedifferenz pro Spiel  ausschlaggebend für die Platzierung war. Die besten sechs Spieler dieser Setzliste überstanden die erste Runde der Finalrunde kampflos, alle anderen übrigen Spieler begannen in der Runde der letzten 26. Die Finalrunde wurde im K.-o.-System ausgespielt. Die Schiedsrichter wurden nach Nominierungen der Nationalverbände von der IBSF für die Teilnahme am Turnier ausgewählt. Zunächst wollte die IBSF Unparteiische aus jedem Kontinentalverband an der Ausrichtung des Turnieres beteiligen, letztlich wurden aber 13 europäische und fünf asiatische Schiedsrichter ausgewählt. Unter den Unparteiischen war unter anderem der ehemalige thailändische Profispieler Suriya Suwanasingh.

Finalrunde 
Die Finalrunde wurde im K.-o.-System mit unterschiedlichen Best-of-Modi ausgespielt. Ein Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgetragen.

Finale 

Antoni Kowalski hatte drei Jahre zuvor die U16-Weltmeisterschaft gewonnen und war mittlerweile auch polnischer Meister geworden. Wenngleich nur auf Platz 9 der K.-o.-Runden-Setzliste geführt, war er einer der bekanntesten Teilnehmer des Turnieres. Im Endspiel traf er auf den Waliser Liam Davies, ebenfalls ein erfolgreicher Juniorenspieler, der nur wenige Tage vorher bereits die 2022er-Ausgabe der U16-Weltmeisterschaft gewonnen hatte. Das Duell der beiden U16-Titelträger war eine knappe Partie, wobei die Führung gleich mehrfach wechselte: Nach einem 1:1 verpasste der junge Waliser Davies nur knapp ein Century Break, ging aber mit 2:1 in Führung. Doch Kowalski konnte das Spiel zum 3:2 drehen, sodass ihm nur noch ein Frame zum Triumph fehlte. Im nächsten Frame gelang dem Polen bereits ein 60er-Break, doch am Ende glich Davies nicht nur aus, sondern gewann auch den Decider. Der Waliser setzte so seine Erfolgsserie mit einem U18-Weltmeister-Titel fort.

Century Breaks 

Der Bulgare Weljan Dimitrow spielte mit einem 119er-Break das einzige Century Break und damit auch das höchste Break des Turnieres.

Weblinks 
 Hauptseite des Turnieres bei esnooker.pl (englisch)
 Turnierübersicht bei CueTracker (englisch)
 Turnierergebnisse bei Cue Sports India (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Bukarest